Бованенко ― украинская фамилия.

Известные носители 
 Бованенко, Вадим Дмитриевич (1930—1968) — советский геофизик, первооткрыватель месторождения нефти и газа на Ямале.
 Бованенко, Дмитрий Евменович (1900—1942) — украинский историк-экономист.
 Бованенко, Нина Иосифовна (1937—2015) — советский украинский педагог.